Корник — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Корник, Гленн (1947—2014) — английский бас-гитарист, клавишник и автор песен.
 Корник, Лео (род. 2001) — норвежский футболист, защитник.
 Корник, Эмиль (1894—1964) — французский фехтовальщик, призёр Олимпийских игр.